Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Stroński – polski lekarz i wojskowy
 Franciszek Stroński – polski bibliotekarz
 Henryk Stroński – polski historyk
 Stanisław Stroński – polski romanista, publicysta i polityk
 Zdzisław Stroński – polski historyk, poseł na Sejm

Inne:
 Klucz stroński – historyczna nazwa dóbr ziemskich we wschodniej części ziemi kłodzkiej